Een verkeersweg:
 N352 (België)
 N352 (Frankrijk)
 N352 (Nederland), zie Provinciale weg 352
 N352 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing